Верзилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Верзилово — деревня в Каширском районе Московской области.
 Верзилово — село в Ступинском районе Московской области.